Baudiß ist der Familienname folgender Personen:
 Leo Baudiß (1861–1914), österreichischer Maschinenbauer und Hochschullehrer
 Theo Schmuz-Baudiß (1859–1942), deutscher Maler, Keramiker und Porzellanentwerfer des Jugendstils

Siehe auch:
 Baudis
 Baudisch
 Baudissin
 Baudyš